Elise Mertens e Aryna Sabalenka erano le detentrici del titolo, ma sono state battute ai quarti di finale da Laura Siegemund e Vera Zvonarëva.

In finale Zvonarëva e Siegemund hanno battuto Nicole Melichar e Xu Yifan con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (secondo turno, ritirate)
  Elise Mertens /  Aryna Sabalenka (quarti di finale)
  Nicole Melichar /  Xu Yifan (finale)
  Květa Peschke /  Demi Schuurs (quarti di finale)

  Bethanie Mattek-Sands /  Zhang Shuai (primo turno)
  Shūko Aoyama /  Ena Shibahara (secondo turno)
  Viktoryja Azaranka /  Sofia Kenin (secondo turno)
  Anna-Lena Friedsam /  Kateřina Siniaková (secondo turno)

Wildcard 

  Hailey Baptiste /  Whitney Osuigwe (primo turno)
  Ann Li /  Bernarda Pera (primo turno)
  Usue Maitane Arconada /  Christina McHale (primo turno)
  Jessica Pegula /  Shelby Rogers (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

US Open 2020